Конти може да се отнася за:

 Конти – италианска благородническа фамилия
 Бурбон-Конти – френска благородническа фамилия
 Луиза-Анриет дьо Бурбон-Конти (1726 – 1759) – френска благородничка
 Андреа Конти (р. 1994) – италиански футболист
 Бруно Конти (р. 1955) – италиански футболист и треньор
 Леополдо Конти (1901 – 1971) – италиански футболист и треньор
 Николо Конти (1395 – 1469) –  венециански търговец и пътешественик

Вижте също 
 Конт
 Конте